Régression peut désigner :

Mathématiques et statistiques 
 Régression (statistiques), ensemble de méthodes statistiques très utilisées pour analyser la relation d'une variable par rapport à une ou plusieurs autres
 Régression linéaire, modèle de régression d'une variable expliquée sur une ou plusieurs variables explicatives
 Régression linéaire multiple, analyse statistique qui décrit les variations d'une variable endogène associée aux variations de plusieurs variables exogènes
 Régression polynomiale, analyse statistique qui décrit la variation d'une variable aléatoire expliquée
 Modèles de régression multiple postulés et non postulés
 Régression multivariée par spline adaptative
 Régression logistique
 Régression logistique multinomiale aléatoire
 Régression PLS
 Régression sur composantes principales
 Régression fallacieuse
 Modèle linéaire généralisé
 Modèle additif généralisé
 Régression non paramétrique
 Régression isotonique
 Régression d'arêtes
 Auto-régression simultanée
 Auto-régression conditionnelle
 Régression géographiquement pondérée
 Régression quantile
 Régression de Cox
 Régression à l'infini
 Régression vers la moyenne

Économie 
 Régression hédonique, méthode de préférence révélée pour l'estimation de la demande et/ou de l'analyse de la valeur

Sciences 
 Régression et dégradation des sols, processus d'évolution associés à une perte d'équilibre d'un sol antérieurement stable
 Régression marine, retrait durable de la mer en deçà de ses limites antérieures, se traduisant par un abaissement de la ligne de côte et l'augmentation de la surface des terres émergées
 Régression des pertes (hydrologie), ouverture par laquelle un cours d'eau devient souterrain
 Régression en génétique, processus évolutif qui aboutit, pour une espèce donnée, à l'atrophie ou à la perte d'un organe, ou bien à la disparition ou à l'atténuation d'un caractère présent chez les espèces ancestrales.

Logiciels 
 Regression Analysis of Time Series,  logiciel de statistiques pour l'analyse des séries temporelles et l'économétrie

Cinéma 
 Régression : film d'Alejandro Amenábar sorti en 2015

Séries TV 
 Régression de mémoire, sixième épisode de la série La Cinquième Dimension

Autres domaines 
 Régression (psychanalyse), passage d'un état psychique plus avancé à un stade plus archaïque
 Régression (rhétorique), figure de style qui consiste en une reprise, dans le cours de la phrase, des mots employés afin de les placer dans un ordre inverse
 Régression (politique), attitude d'opposition au progrès social
 Régression, pratique consistant à jouer à retomber en petite enfance
 Régression de mémoire (ésotérisme), pratique consistant à analyser les vies antérieures supposées d'une personne
 Régression logicielle, fait qu'une fonctionnalité cesse de fonctionner après un certain évènement

Voir aussi 
 Test de régression, en informatique.

Homonymie de titre